Panina – sottotribù della famiglia ominidi
 Panina – dolce pasquale tipico della Romagna e dell'Aretino
 Panina Patera – struttura geologica sulla superficie di Venere
 Aleksandra Ivanovna Panina – nobildonna russa
 Sof'ja Vladimirovna Panina – politica, educatrice e filantropa russa